Mooresville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mooresville (Alabama)
 Mooresville (Indiana)
 Mooresville (Kentucky)
 Mooresville (Maine)
 Mooresville (Missouri)
 Mooresville (North Carolina)
 Mooresville (Ohio)
 Mooresville (Tennessee)
 Mooresville (Texas)
 Mooresville (West Virginia)
 Mooresville Township (Livingston County, Missouri)

Siehe auch:
 Mooreville